Cesar & Helene ist der Name folgender Schiffe:

 Cesar & Helene (Schiff, 1817), vormals Robert & Emma, Brigg
 Cesar & Helene (Schiff, 1856), Brigg